James Burton pode referir-se a:

James Burton (egiptólogo)
James Burton (empreiteiro), pai do egiptólogo
James Burton (guitarrista)

Desambiguações de antropônimos